Геранио́л — спирт, представитель терпеноидов, родственный мирцену.

Гераниол C10H18O состоит из двух форм:
 α-форма: α-(транс-3,7-диметил-2,7-октадиен-1-ол)
 β-форма: β-(транс-3,7-диметил-2,6-октадиен-1-ол)

Свойства 

Бесцветная или светло-жёлтая жидкость с запахом розы. Растворяется в этаноле и пропиленгликоле, плохо растворяется в воде.

Химические свойства гераниола обусловлены наличием двойной связи и первичной спиртовой группы и не отличаются от свойств аналогичных соединений (алкенов и первичных спиртов).

Нахождение в природе 

Гераниол содержится в гераниевом, цитронелловом, розовом, пальмарозовом, лемонграссовом и некоторых других эфирных маслах. В виде сложных эфиров присутствует в эфирном масле из плодов дикой моркови.

Способы получения 

Гераниол получают из эфирных масел, а также химическим способом:
 селективным гидрированием цитраля
 изомеризацией линалоола в присутствии ванадиевых катализаторов
 из мирцена и изопрена

Применение 

Гераниол относится к душистым маслам, применяется для составления парфюмерных композиций, ароматизации мыла и моющих средств. Используется также в синтезе других душистых веществ (цитраля, сложных эфиров).

Литература 
 Абляционные материалы-Дарзана //Химическая энциклопедия в 5 томах. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1988. — Т.1. — 623с.
 

Терпены и терпеноиды
Душистые вещества
Одноатомные спирты
Непредельные спирты
Парфюмерные ингредиенты